Ruine Hornstein steht für:

 Ruine Hornstein (Bingen), Burgruine im baden-württembergischen Bingen
 Ruine Hornstein (Hornstein), Burgruine in Hornstein in Österreich